Anna Canzi (1937) – attrice italiana
Emilio Canzi (1893-1945) – partigiano italiano
Luigi Canzi (1839-1922) – politico e imprenditore italiano
Virginio Canzi (1945) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano